Ви́ктор Ви́кторович Сара́йкин (; род. 6 апреля 1959, Магнитогорск) — советский и украинский актёр театра и кино, Народный артист Украины (2006), Заслуженный артист Российской Федерации (2004).

Биография 
Родился 6 апреля 1959 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье глухонемых. В детстве занимался фигурным катанием, но в 12 лет увлёкся кинематографом. Занимался в драмкружке, где преподавали актёры Магнитогорского театра драмы. Поступил в ГИТИС, на курс где готовили актёров для театров юного зрителя. Становиться актёром ТЮЗа не очень хотелось, поэтому посещал занятия на параллельном курсе, где преподавали Олег Табаков и Константин Райкин. В 1980 году закончил ГИТИС.

Жена — актриса Нина Нижерадзе. Семью с ней он создал ещё когда учился в ГИТИСе, тогда же появился и сын — Матвей.

По окончании института был приглашён в Московский драматический театр на Малой Бронной, но продержался там всего пять дней, так как без прописки в Москве не имел права работать там. Пришлось перебираться в Киев, к родителям жены. Актёр Павел Морозенко помог молодым актёрам устроиться в новый на тот момент театр — Киевский государственный театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, где Виктор с супругой прослужили 15 лет — с 1980 по 1995 год. Уже после того, как Виктор перебрался в Киев, его забрали на срочную службу в ряды Советской Армии, служба проходила в железнодорожных войсках, на строительстве БАМа. В 1995 году также совместно с женой перешёл в Киевский театр имени Леси Украинки.

Театральные работы

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки 
С 1995 года работает в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, где сыграл более 10 ролей.

  — «Школа скандала» Р. Шеридана; реж. Михаил Резникович — Джозеф Сэрфес
  — «Любовь студента»
 1996 — «Настоящий мужчина в начале тысячелетия…» Танкреда Дорста (при участии Урсулы Элер); реж. Михаил Резникович — Фернандо Крапп
  — «Кошка на раскаленной крыше»
  — «Пизанская башня» Н. Птушкиной; реж. Надежда Батурина — Муж
  — «Долетим до Милана»
  — «Кто убил Эмилию Галотти?..»
 2002 — «В плену страстей» (Каменный властелин) Леси Украинки; реж. Михаил Резникович — Дон Жуан  — «Волки и овцы»
  — «Дон Кихот. 1938 год» М. Булгаков по М. Сервантесу; реж. Михаил Резникович — Сансон Карраско  — «Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)»
  — «Нахлебник» И. Тургенева; реж. Михаил Резникович — Флегонт Александрыч Тропачёв, сосед Елецких
  — «Джульетта и Ромео» У. Шекспира; реж. Кирилл Кашликов — Капулетти
  — «Вид с моста» Артура Миллера, реж. Кирилл Кашликов — Эдди  — «Калека с острова Инишмаан» Мартина Макдонаха, реж. Кирилл Кашликов — Джоннипатинмайк Фильмография 

  — Глубокие родственники
  — Последний гейм — Игорь Балагура
  — Хочу сделать признание — Леонтий
  — Это мы, Господи…
 1990 — Война на западном направлении
  — Женщина для всех — Сергей, сослуживец Марии (также озвучил роль Александра Филиппенко)
 1991 — Афганец — Степан
 1991 — Ха-би-ассы
  — Ради семейного очага — офицер
 1992 — Игра всерьёз
  — Трамвай удачи
 1993 — Преступление со многими неизвестными — Альфонс Дзержикрай
 1993 — Золото партии — подручный Виктора
  — Несколько любовных историй — Мазетто, садовник в женском монастыре
  — Репортаж
  — Операция «Контракт»
  — Танго над пропастью
 1997 — Роксолана 1. Настуня — воин падишаха
  — Улыбка зверя — Крутой
  — Школа скандала
 1999 — Как закалялась сталь — Артём Корчагин
  — След оборотня — Киреев, капитан милиции
 2001 — День рождения Буржуя-2 — Жека, друг Артурчика
  — Кукла — Никичаев, капитан ДПС
  — Тёмная лошадка — сослуживец
 2003 — Леди Мэр — Сергей Лыков, майор милиции
  — Торгаши — Данилыч
 2004 — Русское лекарство — Юговцев
 2004 — Европейский конвой — Виталий
  — Развод и девичья фамилия — Андрей Гальцев
 2005 — ПтахоLOVE
 2005 — Новый русский романс — Иваныч
 2005 — Каменская 4 — отец Артёма
 2005 — Золотые парни — Василий Родионов, капитан милиции в 1972 году, генерал в 2002 году
 2005 — Возвращение Мухтара 2 (эпизод «Охотничий трофей») — Лыков, (эпизод «Сладкая жизнь») — Лещинский
 2005 — Близкие люди — Гальцев, напарник Никоненко
  — Тайна «Святого Патрика» — майор НКВД
 2006 — Первое правило королевы
 2006 — Сёстры по крови — Пётр Зайцев, участковый уполномоченный милиции, старший лейтенант милиции
 2006 — Охотник — Кунин
 2006 — Золотые парни 2 — Родионов Василий Евгеньевич, генерал
 2006 — Женская работа с риском для жизни — Тучин, подполковник
 2006 — Девять жизней Нестора Махно — Суховерхий
 2006 — Богдан-Зиновий Хмельницкий
 2006 — Без особых примет
  — Сыщик Путилин — Судзиловский, поручик
 2007 — Смерть шпионам! — Ярцев, диверсант
 2007 — Люблю тебя до смерти — начальник
 2007 — Ликвидация — гвардии сержант Костюченко, новый водитель Гоцмана
  — Чёрное платье — Виктор
 2008 — Реквием для свидетеля — Андрей Малышевский
 2008 — Колдовская любовь — Семён
 2008 — Катарсис
 2008 — Иллюзия страха — начальник стражи Соломона
 2008 — Десантный батя — Зубков, генерал
  — Чужие души — муж Марины
 2009 — Хлебный день — муж Татьяны
 2009 — Третьего не дано — Алёхин, капитан
 2009 — Территория красоты — Георгий Корж
 2009 — Ромашка, кактус, маргаритка — учредитель
 2009 — При загадочных обстоятельствах (эпизод «Следующая станция — Смерть») — Юрий Андреевич, тренер
 2009 — Правила угона — Шморгунов, редактор газеты
 2009 — На всех широтах… — В. А. Истомин, контр-адмирал
 2009 — Капля света — Альберт Петрович, начальник Сергея
 2009 — Акула — Иван Воронов, управляющий базой
  — Ефросинья — Семён Ларкин
 2010 — Золушка с прицепом — Жора Жук, владелец местного бара
 2010 — Демоны — Игорь Леонидович Кораблёв, прапорщик ОМОНа
 2010 — Вера, Надежда, Любовь — Савва Андреевич
 2010 — Брат за брата — Архипов, полковник, заместитель начальника Управления ФСБ
  — Контригра — Герман Геринг
 2011 — Я тебя никогда не забуду — Никита Илларионович Зубов, генерал
 2011 — Воробушек — Сергей, отец Игоря
 2011 — Весна в декабре — Сомов, тренер
 2011 — Байки Митяя — Пётр Николаевич Скворцов, председатель
  — Синдром дракона — Савостьянов, сотрудник ФСБ в Праге
 2012 — Счастливый билет — архитектор
 2012 — Лист ожидания — Михаил Сергеевич Осовецкий, бизнесмен
 2012 — Защитница — Степан («Чучельник»)
 2012 — Анна Герман — майор НКВД
  — Оборотень в погонах
 2013 — Сваты 6 (12 серия) — Григорий Иванович, водитель фуры
 2013 — Кривое зеркало души — Фёдор Терентьев, отец
 2013 — Я буду ждать тебя всегда — Степан Иванович Лаптев, участковый милиционер
 2013 — Поцелуй — Фёдор Михайлович Редькин
 2013 — Нюхач — Сергей Петрович Кононов, бизнесмен
  — Манекенщица — Сергей Петрович
 2014 — Мажор — Анатолий Агапов, отец Леры и Стаса
 2014 — Подмена в один миг — Василий Андреевич Андреев
 2014 — Последняя электричка — отец Сергея
  — Последний москаль — бандит
 2015 — Последний янычар — Иван
 2015 — По законам военного времени — Семён Георгиевич Федин, военный прокурор Киевского гарнизона
 2015 — Слуга народа — Пётр Васильевич Голобородько, отец президента
 2015 — Владимирская, 15 — полковник милиции, начальник УВД
 2016 — Чужая дочь — начальник полиции
 2016 — Гражданин Никто — Виктор Петрович Майков, майор Службы внутренней безопасности МВД
 2016 — Свадебное платье —  Иван Лукич Зарицкий
 2016 - Родичі(телесериал) - "Борис Евгеньевич - сосед"
 2017 — Слуга народа-2 — Пётр Васильевич Голобородько, отец президента
 2019 — Слуга народа-3 — Пётр Васильевич Голобородько, отец президента
 2019 — По разным берегам — Игорь Витальевич, бизнесмен-конкурент
 2020 — Шуша — Рогожин
 2020 — Зломовчання — охранник Ольги

Награды и звания 
 Народный артист Украины (30 ноября 2006 года) — за весомый личный вклад в развитие театрального искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.
 Заслуженный артист Украины (10 октября 1995 года) — за значительный личный вклад в развитие театрального и музыкального искусства, высокий профессионализм.
 Заслуженный артист Российской Федерации (22 мая 2004 года) — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Сарайкин на сайте «Rusactors.ru (Актёры советского и российского кино)»
 Виктор Сарайкин на сайте «РУСКИНО»

Выпускники ГИТИСа